Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Juan Mónaco che ha battuto in finale Gaël Monfils 7-6(3), 6-0 .

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (quarti)
  Andy Roddick (quarti)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (semifinali)

 Dominik Hrbatý (primo turno) 
 Jürgen Melzer (primo turno) 
 Lee Hyung-Taik (secondo turno) 
 Maks Mirny (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2007
ATP Tour 2007